Сент-Ама́н-Монро́н () — город и коммуна во французском департаменте Шер, административный центр округа Сент-Аман-Монрон и кантона Сент-Аман-Монрон.

Географическое положение 
Сент-Аман-Монрон лежит на восточном берегу реки Шер, отделяющей его от коммуны Орваль. Через реку проложены два моста. В центре города в Шер впадает река Марманд и судоходный Канал-де-Берри.

Сент-Аман-Монрон находится на Лиможской дороге Пути святого Иакова.

Экономика и промышленность 
Наряду с сельским хозяйством развито производство украшений, в т. ч. золотых, и книгопечатание.

Достопримечательности 
 цистерцианское аббатство Нуарлак
 руины замка Монрон (XIII век)
 замок Ла-Феролль
 церковь святого Аманда (XI век)
 несколько старинных домов

Города-побратимы 
 Риобамба, Эквадор
 Ноттульн, Германия
 Отвоцк, Польша

Знаменитые земляки 

 Луи Лекуан (1888—1971) — французский общественный деятель, анархист и пацифист.
 Морис Папон (1910—2007) — мэр города (1971—1983), французский коллаборационист.

Ссылки 
 
 Официальная страница
 Аббатство Нуарлак

Католические паломничества
Города Франции
Супрефектуры Франции